Ahmed Maher – attivista egiziano
Ahmed Maher – calciatore egiziano
Ahmed Maher  – calciatore yemenita
Ahmad Mahir Pasha – politico egiziano, primo ministro tra il 1944 e il 1945
Ahmed Maher – politico egiziano
Ahmed Maher – regista egiziano